Bittenbach ist ein Gewässername:

 Bittenbach (Leinbach), rechter Zufluss des Leinbach (Hochspeyerbach) unterhalb des Biedenbacher Woogs im Gebiet der Ortsgemeinde Frankenstein, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Bittenbach (Nims), linker Zufluss der Nims bei Wingertsberg, Stadtteil Stahl, Bitburg, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Bittenbach (Tränkebach), linker Oberlauf des Tränkebachs bis Seppenhofen, Stadt Löffingen, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg, der über die Gauchach in die Wutach entwässert

Siehe auch:
 Bettenbach
 Bittebach